

Пшилускі — село в гміні Садковіце Равського повіту Лодзинського воєводства
 Пшилускі — село в гміні Біла-Равська Равського повіту Лодзинського воєводства